Boiling Springs ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boiling Springs (Calhoun County, Alabama)
 Boiling Springs (Wilcox County, Alabama)
 Boiling Springs (Arkansas), im Pope County – nicht mehr existent
 Boiling Springs (Cherokee County, North Carolina)
 Boiling Springs (Cleveland County, North Carolina)
 Boiling Springs (Pennsylvania), im Cumberland County
 Boiling Springs (Barnwell County, South Carolina)
 Boiling Springs (Spartanburg County, South Carolina)
 Boiling Springs (Montgomery County, Tennessee)
 Boiling Springs (Putnam County, Tennessee)

Sonstiges:
 Boiling Springs Branch, Fließgewässer im Rockingham County, North Carolina
 Boiling Springs Lake, See im Plumas County, Kalifornien

Siehe auch:
 Boiling Spring